Валерий Петрович Ковтун (; ) — украинский, советский артист балета, балетмейстер, педагог. Народный артист СССР (1978).

Биография 
Родился 22 октября 1944 года в Ясиноватой (ныне в Донецкой области Украины).

В детстве посещал занятия танцевального кружка в Доме культуры железнодорожников в Ясиноватой.

В 1959 году, в возрасте 15 лет, поступил в Днепропетровское театральное училище. В 1962 году перевёлся в Киевское государственное хореографическое училище, где его педагогами были  И. М. Булатова, Е. М. Зайцева и Ф. Н. Баклан (окончил в 1965 году). По рекомендации П. Вирского, будучи ещё студентом выпускного класса, 24 декабря 1964 года дебютировал на сцене Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко в спектакле «Лебединое озеро».

С 1965 года — артист Харьковского театра оперы и балета им. Н. Лысенко.

С 1968 по 1985 год — солист Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко.

В театре с 1969 года сложился многолетний творческий танцевальный дуэт с балериной Т. Таякиной. В 1970 году их дуэт принимал участие в Международном конкурсе артистов балета в Варне, где они стали лауреатами 3-й премии. В 1973 году получили 2-ю премию и серебряную медаль Международного конкурса артистов балета в Москве.

С 1973 года был партнёром балерины М. Плисецкой на съёмках телевизионных версий балетов в цикле «Звёзды русского балета» режиссёра Ф. Слидовкера (pas de deux из балета «Лебединое озеро», 1973; «Гибель розы», 1978), в гастрольных поездках за рубежом и спектаклях Большого театра в Москве.

В 1977 году по приглашению М. Плисецкой участвовал вместе с Т. Таякиной в IV Международном фестивале танца в Париже, где за исполнение «Большого классического па» на музыку Д. Обера в хореографии В. Гзовского получил из рук С. Лифаря премию имени В. Нижинского, вручаемую Парижской академией танца.

Гастролировал во многих странах мира: Англия, Индия, Венгрия, Италия, Германия, Болгария, Чехия, Словакия, Югославия, Хорватия, Польша, Франция, США, Аргентина, Япония, Швейцария, Колумбия, Коста-Рика, Венесуэла, Никарагуа, Испания, Панама, Норвегия, Швеция, Дания и др.

В 1984 году окончил балетмейстерский факультет ГИТИСа им. А. Луначарского в Москве (педагог Р. Захаров).

В 1985—1987 годах — главный балетмейстер Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко.

В 1987—1988 годах — главный балетмейстер Укрконцерта.

В 1989—1998 годах — художественный руководитель и главный балетмейстер Киевского театра классического балета, с 1998 по 2005 год, после слияния Театра классического балета с Детским музыкальным театром и Центром искусств «Славутич» — главный балетмейстер вновь образованного Киевского музыкального театра для детей и юношества (ныне Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества).

В 1994—2005 годах — художественный руководитель «Международного балета Очи» (Ochi International Ballet) (Нагоя, Япония).

С 1977 по 1997 год преподавал дуэтный танец в Киевском хореографическом училище. В 1983—1986 и 1992—2003 годах — заведующий кафедрой хореографии и пластического воспитания Киевского института театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого) (с 1997 — доцент)

Умер 3 февраля 2005 года в Киеве от энцефалита. Похоронен на Байковом кладбище.

Семья 
 Жена — Таякина Татьяна Алексеевна (р. 1951), артистка балета. Народная артистка СССР (1980).
 Сын — Кирилл, танцовщик, преподаёт дуэтный танец в Киевском хореографическом училище.
 Два внука.

Награды и звания 
 3-я премия Международного конкурса артистов балета в Варне (1970)
 2-я премия Международного конкурса артистов балета в Москве (1973)
 Лауреат конкурса артистов балета 10-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Берлине (1973)
 Народный артист Украинской ССР (1976)
 Народный артист СССР (1978)
 Премия Ленинского комсомола (1977, совместно с Т. Таякиной)
 Государственная премия Украинской ССР им. Т. Шевченко (1986, совместно с Т. Таякиной, «за создание главных партий в балетах «Лесная песня» М. Скорульского, «Спящая красавица» П. Чайковского в Театре оперы и балета им. Т. Шевченко и концертно-исполнительскую деятельность последних лет»).
 Орден «За заслуги» III степени (2004)
 Премия им. В. Нижинского Парижской академии танца на IY Международном фестивале танца (Франция, 1977)

Творчество

Партии

Харьковский театр оперы и балета 

 Зигфрид — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
 Альберт — «Жизель» А. Адана
 Базиль — «Дон Кихот» Л. Минкуса
 Гармодий — «Спартак» А. И. Хачатуряна
 Хулиган — «Барышня и хулиган» на музыку Д. Д. Шостаковича
 Вацлав — «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева
 Ромео — «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева
 Дезире — «Спящая красавица» П. И. Чайковского
 Принц — «Золушка» С. С. Прокофьева

Киевский театр оперы и балета 

 Зигфрид — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
 Принц — «Щелкунчик» П. И. Чайковского
 Дезире — «Спящая красавица» П. И. Чайковского
 Альберт — «Жизель» А. Адана
 Базиль — «Дон Кихот» Л. Минкуса
 Ромео — «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева
 Вацлав — «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева
 Принц — «Золушка» С. С. Прокофьева
 Жан де Бриен — «Раймонда» А. К. Глазунова
 Лукаш — «Лесная песня» М. А. Скорульского
 Данила — «Каменный цветок» С. С. Прокофьева
 Парис — «Лилея» К. Ф. Данькевича
 Красс — «Спартак» А. И. Хачатуряна
 Джеймс — «Сильфида» Х. Лёвенскьольда
 Дон Жуан — «Каменный властелин» В. С. Губаренко
 Сергей, Пётр — «Поэма о Марине» Б. Л. Яровинского
 Граф Вишенка — «Чиполлино» К. С. Хачатуряна
 Вронский — «Анна Каренина» Р. К. Щедрина
 Ферхад — «Легенда о любви» А. Д. Меликова
 Франц — «Голубой Дунай» на музыку И. Штрауса
 Иван — «Тени забытых предков» В. Д. Кирейко
 Юноша — «Шопениана» на музыку Ф. Шопена
 Юноша — «Болеро» на музыку М. Равеля
 Юноша — «Третья сюита» на музыку П. И. Чайковского
 Дафнис — «Дафнис и Хлоя» на музыку М. Равеля
 Солор — картина «Тени» из балета «Баядерка» на музыку Л. Минкуса
 Видение — «Видение Розы» на музыку К. Вебера
 Юноша — «Бабочка» Ж. Оффенбаха.

Постановки

Киевский театр оперы и балета 
  — «Спящая красавица» П. И. Чайковского
  — Вечер одноактных балетов: «Танцы часов» из оперы «Джоконда» А. Понкьелли, «Третья сюита» на музыку П. И. Чайковского
  — «Шарка» на музыку Б. Сметаны
  — «Баядерка» на музыку Л. Минкуса
  — «Щелкунчик» П. И. Чайковского
  — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
  — «Лилея» К. Ф. Данькевича

Киевский театр классического балета 
  — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
  — «Шопениана» на музыку Ф. Шопена
  — Вечер одноактных балетов на музыку П. И. Чайковского: «Белая сюита» и «Франческа да Римини»
  — «Жизель» А. Адана
  — «Аполлон Мусагет» И. Ф. Стравинского
  — «Болеро» на музыку М. Равеля
  — «Кармен-сюита» Ж. Бизе в оркестровке Р. К. Щедрина
  — «Щелкунчик» П. И. Чайковского
  — «Спартак» А. И. Хачатуряна.

Киевский музыкальный театр для детей и юношества 
  — «Наяда и Рыбак» Ц. Пуни
  — «Петя и волк» на музыку С. С. Прокофьева
  — «Жизель» А. Адана
  — «Бал у Штраусса» на музыку И. Штрауса
  — «Праздник у Севильи» на музыку Ж. Массне
  — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
  — «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева
  — «Блестящий дивертисмент» на музыку Ж. Бизе
  — «Шопениана» на музыку Ф. Шопена
  — «Золушка» С. С. Прокофьева
  — «Сомнамбула» на музыку П. И. Чайковского.

Международный балет Очи (Нагоя) 
  — «Жизель» А. Адана
  — «Коппелия» Л. Делиба
  — «Белая сюита» на музыку П. И. Чайковского
 ,  — «Дон Кихот» Л. Минкуса
 ,  — «Спящая красавица» П. И. Чайковского
  — «Сильфида» Х. Лёвенскьольда
  — Гран-па из балета «Пахита» Л. Минкуса
  — Танцы из оперы «Сид» Ж. Массне
  — «Вальпургиева ночь» Ш. Ф. Гуно
  — «Классическая симфония» С. С. Прокофьева
  — «Корсар» на музыку А. Адана, Л. Делиба, Р. Дриго, Ц. Пуни
 ,  — «Баядерка» Л. Минкуса
  — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
  — «Сомнамбула» на музыку П. П. Чайковського
  — «Парижское веселье» на музыку Ж. Оффенбаха

Сербская национальная опера (Нови-Сад) 
  — «Щелкунчик» П. И. Чайковского
  — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского

Словенская национальная опера (Марибор) 
  — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского
  — «Жизель» А. Адана
  — Вечер одноактных балетов: «Франческа да Римини» на музыку П. И. Чайковского и «Кармен-сюита» Ж. Бизе в оркестровке Р. К. Щедрина
  — «Щелкунчик» П. И. Чайковского
  — «Баядерка» на музыку Л. Минкуса

Постановки в других театрах 
  — «Лучаферул» Е. Д. Доги (Молдавский театр оперы и балета — дипломная работа в ГИТИСе)
  — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского (Украинский художественно-спортивный ансамбль «Балет на льду)
  — «Баядерка» на музыку Л. Минкуса (Румынская национальная опера в Бухаресте)

Видеография 
 1979 — «Жизель» А. Адана — Альберт (Жизель — Т. Таякина), спектакль Театра оперы и балета им. Т. Шевченко, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро и М. Петипа в редакции К. Сергеева, дирижёр — О. Рябов).

Примечания 
Станішевський, Ю.О. Балетний театр Украiни [Текст]  : 225 років історії / Юрій Станішевський. - Київ : Музична Украiна, 2003. - 440 с. : іл

Выпускники Киевского хореографического училища
Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа
Персоналии:Харьковский оперный театр
Артисты балета Национальной оперы Украины
Персоналии:Киевский театр оперы и балета для детей и юношества
Преподаватели Киевского хореографического училища
Преподаватели театрального института имени Карпенко-Карого
Похороненные на Байковом кладбище